5-й чемпионат мира по санному спорту прошёл с 7 по 8 февраля 1959 года на санно-бобслейной трассе в Виллар-де-Лансе, Франция. 
В мужских двойках мероприятие было отменено из-за плохих погодных условий.

Одиночки (мужчины)

Одиночки (женщины)

Общий медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты на сайте the-sports.org

1959
Санный спорт
Февраль 1959 года